Ferry může znamenat:

 Ferry County, okres ve státě Washington ve Spojených státech amerických
 Třída Harpers Ferry – třída výsadkových dokových lodí amerického námořnictva

příjmení

 Bryan Ferry (* 1945) – anglický zpěvák, hudební skladatel a klávesista
 Björn Ferry (* 1978) – švédský biatlonista
 Gabriel Ferry  (1809 – 1852) – francouzský spisovatel dobrodružných knih, z nichž převážná část se dá zařadit do žánru westernu.
 Jules Ferry  (1832 – 1893) – francouzský právník a politik